Houve três Batalhas de Lissa na história:

 Batalha de Leuthen, travada em 5 de dezembro de 1757 entre forças prussianas e austríacas.
 Batalha de Lissa (1811), travada em 13 de março de 1811 entre forças britânicas e francesas.
 Batalha de Lissa (1866), travada em 20 de julho de 1866 entre forças austríacas e italianas.